Байан — власна назва.

Особи 
 Байан (бабизм)

Топоніми

Байан (Португалія)